Олексіївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Олексіївська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Олексіївська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Олексіївська сільська рада — Київська область, Поліський район
 Олексіївська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Олексіївська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Олексіївська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Олексіївська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район
 Олексіївська сільська рада — Луганська область, Новоайдарський район
 Олексіївська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Олексіївська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Олексіївська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район
 Олексіївська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Олексіївська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Олексіївська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район
 Олексіївська сільська рада — Харківська область, Первомайський район
 Олексіївська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район
 Олексіївська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район
 Олексіївська сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район